Efter stormen kan avse:

Efter stormen – ett studioalbum från 1987 av den svenska popsångerskan Marie Fredriksson. 
Efter stormen (sång) – en poplåt av Marie Fredriksson från 1987. 
Efter stormen (målning) –  en oljemålning av den tyske konstnären Caspar David Friedrich från 1817.
Efter stormen (film) – en japansk dramafilm från 2016, skriven och regisserad av Hirokazu Kore-eda. 
Efter stormen (film, 1997) – en dramatisering från 1997 av det första landstingsmötet efter införandet av Ålands självstyrelse 1920.